Emerick ist der Familienname folgender Personen:

 Geoff Emerick (1945–2018), britischer Tontechniker und Musikproduzent
 Paul Emerick (* 1980), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler